Le Championnat des Îles Fidji de football est une compétition annuelle mettant aux prises les huit meilleurs clubs de football aux Îles Fidji. Créé en 1977, il est nommé la « National Football League » et est aussi appelé la « Vodafone Premier League » depuis 2016 à la suite d'un accord avec Vodafone Fidji. Le Lautoka FC est le tenant du titre, tandis que le Ba FC est le détenteur du record du nombre de titres conquis avec 21 titres.

Format 
Huit clubs participent au Championnat des Îles Fidji. Ils sont regroupés au sein d'une poule unique où ils s'affrontent à deux reprises. Le champion et son dauphin se qualifient pour la phase de poules de la Ligue des champions de l'OFC alors que le dernier est relégué et remplacé par le meilleur club de deuxième division.

Palmarès

Palmarès par année

Palmarès par club

Lien externe 
 fijilive.com.

Football Fidji
Fidji